Silverton é uma comunidade não incorporada no condado de Snohomish, no estado americano de Washington.

História
Uma estação de correios chamada Silverton foi estabelecida em 1892 e permaneceu em operação até 1945. Silverton foi nomeada pelos mineiros locais. O Distrito Florestal de Silverton, uma unidade da Floresta Nacional Mount Baker, foi estabelecido em 1908 e fechou em 1936 antes da conclusão da Mountain Loop Highway. A estação do guarda florestal foi reutilizada para um acampamento de natureza educacional, chamado Camp Silverton, que foi operado por grupos privados e pelas Escolas Públicas de Everett até 1997. O acampamento foi demolido em 2019.

Referências

Comunidades não incorporadas de Washington
Condado de Snohomish